

Települések

Albánia
Cërrik, város Elbasan megyében

Bosznia-Hercegovina
Cerik falu a Brčkói körzetben
Cerik falu Lukavac községben, a Tuzlai kantonban
Cerik falu Srebrenik községben, a Tuzlai kantonban
Cerik falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban

Horvátország
Cerik falu Vrbovec községben, Zágráb megyében